Marijino Celje je lahko:

 Marijino Celje - slovensko ime za Maria Zell na Štajerskem v Avstriji oziroma tamkajšnjo baziliko
 Bazilika Marijinega rojstva, Maria Zell - bazilika in avstrijsko narodno romarsko središče
 Marijino Celje - drugo ime za vas Lig v Občini Kanal ob Soči
 Cerkev svetega Zenona in Marijinega imena, Lig - romarska cerkev z Marijino podobo, ki je posnetek Štajerske Marijine podobe, po kateri nosita cerkev in župnija tudi ime
 Župnija Marijino Celje - župnija v Ligu, imenovana tudi Marija Cel